Бекбоев — фамилия. Известные носители:
 Бекбоев, Аскарбек Абдыкадырович (род. 1956) — киргизский учёный.
 Бекбоев, Мурат Каншоубиевич (род. 1987) — российский футболист.
 Бекбоев, Мэлс Сагыналиевич (род. 1952) — киргизский военный деятель.

См. также 
 Бекбаев